327-й гвардейский Севастопольский дважды Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого мотострелковый полк имени Советско-Болгарской дружбы — военное формирование Сухопутных войск Красной и Советской армии. После Второй мировой войны полк дислоцировался в Ужгороде. Входил в состав 128-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Во время Великой Отечественной войны полк отличился при освобождении Крыма, за что и получил почетное наименование «Севастопольский».

За героизм, проявленный в боях, 5 горных пехотинцев удостоены звания Героя СССР, 2 стали полными кавалерами ордена Славы.

История 
Начало берет в 1939 году — сформирован 428-й горнострелковый полк в составе 83-й горнострелковой Туркестанской дивизии 58-го стрелкового корпуса Среднеазиатского военного округа, выполнял пограничные функции. С августа 1941 — на границе с Ираном — направление Ашхабад — Кучан. После окончания задачи в Иране 10 ноября 1942 в составе 18-й армии Северо-Кавказского фронта принимает бой вблизи Туапсе.

В начале октября 1943 года за героизм в боях против нацистских сил при переименовании в 327-й горно-стрелковый полк присваивается почетное звание гвардейский.

6 июня 1944 за участие в боях по выбиванию нацистов из Севастополя полка присвоено почетное звание «Севастопольский» (приказ ВГК № 136 от 24.05.1944 г.), 31 октября — за успешные боевые действия в Карпатах часть награждается орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Гвардейское Знамя вручено в августе 1944 г.

После окончания Второй мировой войны постоянным местом пребыванием полка становится Ужгород. В послевоенные годы полковые подразделения постоянно занимались боевой подготовкой, выезжали для учений на Ровенский, Ужгородский, Яворивский полигоны, участвовали в совместных учениях с силами стран Варшавского договора.

Кроме военных дел, бойцы помогали местным жителям при сборе урожая, были задействованы в работах по устранению последствий наводнений, обезвредили боеприпасы, которые остались со времени боев Второй мировой войны.

На момент распада СССР именовался 327-й гвардейский мотострелковый Севастопольский ордена Богдана Хмельницкого полк имени Советско-Болгарской дружбы.

После распада Советского Союза полк перешел под юрисдикцию Украины как 327-й мотострелковый полк.

Затем был сокращен и превращен в 36-й отдельный механизированный батальон .

Герои Советского Союза 
За годы войны 5 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза:
 Гвардии сержант Головань Василий Никонович (1924—1944). Награжден посмертно 24 марта 1945 года.

См. также 
 Прикарпатский военный округ

Ссылки 
 
 Герой Советского Союза Головань Василий Никонович

Мотострелковые полки СССР
Военные формирования, расформированы 1992